Cinemedia steht für:

 CineMedia Film, eine ehemalige Filmproduktionsgesellschaft
 Cinemedia AG, eine Holdinggesellschaft für die Berliner Synchron und weitere Unternehmen im Film- und Audiobereich